Рамзес, Рамсес — ім'я єгипетських фараонів XIX та XX династій, від Рамсеса I до Рамсеса XI.

 Рамзес І — фараон (1295–1294 роки до н. е.), засновник XIX династії, батько Сеті І.
 Рамзес ІІ — фараон (1290–1224) Єгипту двадцятої династії.
 Рамзес ІІІ — фараон (1185–1153) Єгипту двадцятої династії.

Інше:

 4416 Рамзес — астероїд головного поясу.

Див. також 

 Пер-Рамзес — давньоєгипетське місто в північно-східній Дельті (сучасний район Катана-Кантір), адміністративний центр Нижнього Єгипту епохи Середнього царства, пізніше столиця гіксоських фараонів (15 династія).